Relação dos municípios do Brasil por frota total de automóveis (dados de janeiro de 2016, segundo o Denatran.). Na lista constam municípios com frota acima de 10 mil automóveis.

Listas sobre frota veicular do Brasil